Gennaro Sangiuliano (1962) – giornalista e scrittore italiano
 Rachele Sangiuliano (1981) – pallavolista italiana
 Francesco Pucci di Sangiuliano (XIX secolo-1880) – politico italiano